Бабин — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Бабин, Анатолий Васильевич (1900—1946) — советский генерал-майор.
 Бабин, Борис Вячеславович (1886—1945) — эсер, член Всероссийского учредительного собрания, cоциолог. 
 Бабин, Василий Егорович (род. 1925) — машинист-инструктор локомотивного депо, Герой Социалистического Труда.
 Бабин, Виктор (1908—1972) — американский музыкант, пианист, композитор.
 
 Бабин, Илия Прокопиевич (Илия; 1852—1931) — епископ РПЦ, епископ Кудымкарский.
 Бабин, Марат Рувимович (1929—2010) — российский скульптор-монументалист, педагог.
 
 Бабин, Николай Андреевич (1944—2021) — российский государственный деятель.
 Бабин, Пётр Евстафьевич — советский государственный деятель, депутат ВС СССР 1-го созыва.



Топоним 
 Бабин — озеро в провинции Британская Колумбия в Канаде.
 Бабин — село в Косовском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Бабин — село в Ильинецком районе Винницкой области Украины.
 Бабин — село в Гощанском районе Ровненской области Украины.
 Бабин — село в Кельменецком районе Черновицкой области Украины.
 Бабин — село в Заставновском районе Черновицкой области Украины.

См. также

Примечания